

Caratteristiche
Chris Wilder usa soprattutto il 3-5-2, il 3-4-1-2 o il 5-3-2.
Il suo gioco è al vecchio stile, palla lanciata in avanti a cercare l’attaccante più grosso che smista e prova a far salire la squadra. Ha un gioco fatto di molti cross e inserimenti da parte delle due mezze ali.

Una delle tattiche che va riconosciuta a lui e al suo Sheffield United prevede di utilizzare i due centrali di difesa anche per attaccare.
Questi due infatti si ritrovano molte volte in area segnando anche molti gol, e inoltre si fanno trovare sempre a sovrapporre il movimento degli esterni larghi.

Statistiche 
Statistiche aggiornate al 9 febbraio 2020. In grassetto le competizioni vinte.

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Rotherham United: 1995-1996

Allenatore

Competizioni regionali
Northern Counties East Football League: 1
Alfreton Town: 2001-2002

Northern Counties East Football League League Cup: 1
Alfreton Town: 2001-2002

Northern Counties East Football League President's Cup: 1
Alfreton Town: 2001-2002

Derbyshire Senior Cup: 1
Alfreton Town: 2001-2002

West Riding County Cup: 1
Halifax Town: 2003-2004

Competizioni nazionali

Sheffield United: 2016-2017

Northampton Town: 2015-2016

Altri progetti

Collegamenti esterni

Allenatori di calcio inglesi
Calciatori inglesi